Соревнования по дзюдо в весовой категории до 90 кг у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 13 августа во Дворце спорта Пекинского научно-технологического университета. Приняли участие 31 спортсмен из 31 страны.

Призёры

Соревнование

Основная сетка

Встречи за третьи места

Ссылки 
 Результаты встреч на официальном сайте Игр
 Результаты соревнований на olympteka.ru